Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde féminin de handball